Siro puede ser un nombre propio o un topónimo, y puede encontrarse en cualquiera de los siguientes artículos:

Personas 
 Publio Siro (85 a. C. – 43 a. C.): Escritor latino de la antigua Roma.
 Siro de Pavia (s. I): Santo de la iglesia católica, primer obispo de Pavia.
 Siro de Génova (s. IV): Santo de la iglesia católica, primer obispo de Génova.
 Fernando Siro (1931-2006): Actor y director argentino.
 Siro López Fernández: Periodista deportivo español.
 Siro Darino (1976): Futbolista argentino.

Lugares 
 San Siro: localidad y comuna italiana en la provincia de Como.
 Borgo San Siro: localidad y comuna italiana en la provincia de Pavia.
 Siro o Siros: isla griega del archipiélago de las Cícladas.

Otros 
 San Siro (desambiguación)
 Grupo Siro: Grupo empresarial español del sector de la alimentación.
 Siro: un género de arácnidos opiliones.